Jméno a příjmení Jan Svatoš má více nositelů:

 Jan Svatoš – Hans Heiling – legendární ochránce hor
 Jan Svatoš (lyžař) (1910– ?) – český lyžař, olympionik
 Jan Svatoš (šachista) (* 1971) – český šachista
 Jan E. Svatoš (* 1984) – český režisér dokumentarista, fotograf a žurnalista